Мерк ()

 Мерк — шотландська срібна монета, мала ходіння в XVI і XVII століттях.
 Мерк — селище в медьє Саболч-Сатмар-Береґ в Угорщини.
 Мерк — найстаріша в світі фармацевтична і хімічна компанія, розташована в Німеччині. В Північній Америці відома як EMD.
 Merck & Co — американська фармацевтична компанія, створена на основі активів Merck KGaA, конфіскованих за підсумками Першої світової війни. За межами Північної Америки відома як Merck Sharp & Dohme.

Прізвище 
 Маркус Мерк (народився 15 березня 1962) — німецький футбольний арбітр.
Багатозначні терміни